Минулорічні чемпіонки Ежені Бушар та Софія Кенін цього року не грали.

Перемогу в турнірі здобули Аша Мухаммад та Тейлор Таунсенд, здолавши у фіналі пару Серена Вільямс / Каролін Возняцкі, 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

Основна сітка 

ASB Classic - Doubles
WTA Auckland Open